Сёдергрен () — шведская фамилия. Известные носители:
 Сёдергрен, Андерс (род. 1977) — шведский лыжник, олимпийский чемпион, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года.
 Сёдергрен, Бенни (род. 1948) — шведский лыжник, призёр зимних Олимпийских игр в Инсбруке.